Aldham (Essex), een plaats in het Engelse graafschap Essex
 Aldham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk